Бајон може да се односи на:

 Бајон (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји
 Бајон (Горњопровансалски Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњопровансалски Алпи
 Бајон (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Бајон сир Жиронд, насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Бајон (Њу Џерзи)